News of the World (Britse krant), een Britse krant die van 1843  tot 2011 werd uitgegeven
News of the World (roman), een roman uit 2016 van schrijfster Paulette Jiles
News of the World (film), een Amerikaanse film uit 2020
News of the World (album), een album uit 1977 van Queen
News of the World Tour, een tournee uit 1977–1978 van Queen
News of the World Darts Championship, een voormalige dartscompetitie (1927–1997)